Francisco de Asís Altaira Motia (m. Barcelona, 21-05-1872) fou un pianista i compositor català. Fou un músic que aportà a la música religiosa i a la música profana. Compongué diverses sarsueles en català i ajudà regenerar un establiment musical.

Obres 
Entre les obres conegudes trobem:

 Despedida a la Vírgen Santísima. Mot , E:Mn (1886)
 Romanza y Composiciones de música religiosa, Barceona, E:Mn (1887)
 Una cita á las foscas (ca.1870)
 El soldado y la criada (?)
 El Tutor burlado (?)
 Flor de las Flores americana para canto y piano(entre 1864 i 1874)
 Caramellas a voces Solas para cantarse en la noche de Pascua (1870)
 Tu pinré. Canción andaluza para piano (entre 1870 i 1872)

Referències 

Pianistes barcelonins
Compositors barcelonins contemporanis
Pianistes espanyols